Pine Grove kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pine Grove (Oregon)
Pine Grove (Pennsylvania)
Pine Grove (West Virginia)